Beynes est un toponyme qui peut notamment désigner :

 Beynes (Alpes-de-Haute-Provence), commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Beynes (Yvelines), commune française  du département des Yvelines, en région Île-de-France.